Гринштейн — фамилия еврейского происхождения (дословный перевод — «зелёный камень»).
 Гринштейн, Абрам Львович (1890—1937) — советский государственный деятель, руководил организацией Молдавской АССР.
 Гринштейн, Акива Соломонович (1909—1965) — советский инженер, специалист в области корабельной радиолокации, конструктор корабельных РЛС.
 Гринштейн, Александр Михайлович (1881—1959) — советский невропатолог (невролог), доктор медицины, действительный член Академии медицинских наук СССР.
 Гринштейн, Барри (род. 1954) — профессиональный игрок в покер.
 Гринштейн, Теодор Ефимович (более известен под фамилией Ефимов; 1947—2016) — советский и российский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр.
 Гринштейн, Яков (1919—2010) — советский партизан, участник войны за независимость Израиля.

Псевдоним 
 Нана Гринштейн (настоящее имя Анна Арнольдовна Мкртумова; род. 1971) — российский сценарист, поэт, бард.